Geycke ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Paul Geycke (1726–1804), Hamburger Orgelbauer
 Joachim Wilhelm Geycke (1768–1840), Hamburger Orgel- und Instrumentenbauer